Івана Банфіч ( 16 листопада 1969, Загреб, СФРЮ) — хорватська співачка.

Дискографія
 1991. - Vozi me polako
 1994. - Istinite priče vol 1.
 1995. - Mala škola ABC
 1996. - Bogovi su pali na tjeme
 1998. - Kalypso
 1999. - Žena devedesetih
 2001. - Ona zna
 2004. - Glamour
 2006. - Vjerujem
 2013. - Zlatno pravilo

Хорватські співачки
Уродженці Загреба
Виконавці хорватською мовою